Atwood Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Atwood Township (Kansas)
 Atwood Township (North Dakota)